МАМАКАБО (Міжнародний музичний арт-фестиваль пам'яті Андрія Баранова МАМАКАБО) — фестиваль сучасної музики. Базою для руху МАМАКАБО стала ідея Фестивалю Музикантів-Особистостей, без поділення на жанри та стилі. Це робить музичну палітру фестивалю дуже різноманітною, насиченою та цікавою практично будь-якому слухачеві. Невід'ємною частиною фестивалю є насичена арт-програма, в якій беруть участь видатні представники творчіх професій: кіно, театру, мультиплікації, живопису, фотографії.

Іторія 

Це фестиваль незалежних професійних музикантів, які досягли найвищої майстерності та стали відомі не тому, що в них вклали гроші, а тому, що вони вклали свою працю та час у реалізацію свого дарування. Метою фестивалю є залучення широкої уваги суспільства до творчості російських музикантів світового рівню.

Фестиваль «МАМАКАБО» — це свято музики та поезії, започаткований відомими музикантами-інструменталістами і авторами-виконавцями в пам'ять про свого друга, музиканта та композитора Андрія Баранова. Його трагична загибель (Андрій загинув у автокатастрофі 2-го серпня 2003 року) підштовхнула до об'єднання самих різних музикантів у єдиний новий музично-громадський рух, виразом якого став фестиваль «МАМАКАБО».

Проведення 

Виїзні фестивалі «МАМАКАБО у вашому місті» проходять з 2004 року у різних містах Росії та України: Волжськ, Самара, Вологда, Іжевськ, Санкт-Петербург, Томськ, Коктебель (Крим). У багатьох з цих міст фестиваль став щорічним. Географія фестивалю постійно поширується. Існує можливість організації фестивалю у будь-якому новому місті, щоб його мешканці могли познайомитись з творчістю нових сучасних музикантів та виконавців, не розтиражованих та не підтримуємих могутніми засобами шоу-бізнесу.
Саме фестивалю «МАМАКАБО» належить честь представити російській публіці таких видатних закордонних мастерів, як Томмі Еммануель(2008) та Антоніо Форчіоне(2009).
У 2009 році «МАМАКАБО» пройшов у Етномирі (Калужська область), а потім у Хургаді (Єгипет). У березні 2010 року Мамакабо-десант висадився у місті Руку(Фінляндія).
Усього з урахування виїзних фестивалей та великих опен-ейрів до літа 2010 року вже було проведено 23 фестивалі. (Потребує доповнення).

Назва 
Слово «мамакАбо» Андрій Баранов привіз з легендарного острову Провіденсія (Провидіння). У перекладі з місцевої мови це значить «Здравствуй!», «Добрий день!», «Як справи?». Тобто це привітання, побажання щасливого дня та радість від зустрічі, тепло та любов, якими одна людина бажає поділитись з іншою. Цим словом Андрій Баранов назвав свій єдиний альбом , що вийшов при його житті.

Учасники 

У фестивалі «МАМАКАБО» беруть участь талановиті виконавці та гурти, що виступають у абсолютно різних жанрах: Іван Смирнов, Енвер Ізмайлов, гурт «ГрАссМейстер», Ірина Суріна, Олексій Романов, Ірина Богушевська, Олексій Іващенко, Дмитро Четвергов, Міласа, гурт «Белый Острог», Дмитро Малолєтов, Темур Квителашвілі, вокальний гурт «Cool&Jazzy», гурт «Веселий диліжанс», Сергій Манукян, Едгар, Jukebox trio, гурт «Піжоны», Олексій Архіповский, Тамара Сидорова, клоун-мім театр «Лицедеи», гурт «The Crossroadz», Андрій Козловський, Михайло Кочетков, Катерина Болдирєва, гурт «Ведмежий кут», Роман Ланкін, Олексій Лисіков та Ксенія Федулова, гурт «БадлоV», Вовка Кожекін, гурт «Огнєнная птіца Тилобурдо», гурт «Anatomy of soul»  та багато, багато інших.

Організатори 

Організатор фестивалю — Міжнародний музичний фонд «МАМАКАБО» 
У піклувальну раду Фонду входять відомі музиканти та діячи мистецтв.
Голова Ради Фонду «МАМАКАБО» і Генеральний продюсер Фестивалю «МАМАКАБО» — Тімур Ведерніков, музикант  та композитор.

Посилання 
 Фестиваль МАМАКАБО 
 Клуб унікальных музыкантів МАМАКАБО
 Сайт Андрія Баранова 
 Сайт Тимура Ведерникова
 Відео с фестиваля Мамакабо 

Музичні фестивалі